Парламентские выборы на Кубе в 5-ю Национальную ассамблею были проведены 11 января 1998 года. Ассамблея была расширена до 601 члена.

Кампания и выборы 
Выборы проходили 11 января 1998 года одновременно с выборами в 14 провинциальных ассамблей. Центральной комиссией были отобраны 601 кандидат, то есть по одному кандидату на место в парламенте. Все отобранные кандидаты были членами Коммунистической партии или поддерживающие её. На выборах они должны были получить не менее 50 % голосов. Все отобранные кандидаты были избраны. Явка составила 98,35 %. 24 февраля Фидель Кастро был в очередной раз переизбран Председателем Государственного совета.

Результаты

Примечания 

Куба
Выборы на Кубе
1998 год на Кубе
События 11 января
Январь 1998 года